

Presentación previa 
Sergey Betov y Alexander Bury eran ellos defensores del título, pero decidieron defender el título por separados.

Fabrice Martin y Purav Raja ganaron el título tras derrotar en la final Alexander Bury y Andreas Siljeström.

Cabeza de serie 

  Alexander Bury /  Andreas Siljeström ''(Finalistas)
 ''' Fabrice Martin /  Purav Raja (Campeones)

<ol start=3>
  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana ''(Primera ronda)
  Riccardo Ghedin /  Patrick Grigoriu ''(Primera ronda)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Portoroz 2015